Ры́ба-зе́бра:
 Крылатка-зебра, или рыба-зебра () — вид рыб семейства скорпеновых.
 Данио-рерио (;  — ) — вид рыб семейства карповых.